Надёжный — многозначный термин:

 Надёжный — прилагательное от слова надёжность.

Фамилия 
 Надёжный, Дмитрий Николаевич (1873—1945) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант, участник первой мировой и гражданских войн, командующий Северным фронтом Красной Армии.
 Надежный, Степан Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 4881; 25 декабря 1833.

Топоним 
 Надёжный — хутор в Новооскольском районе Белгородской области России.
 Надёжный — село в Кыринском районе Забайкальского края России.

Корабли 
 «Надёжный» («Раджпут») — большой противолодочный корабль.

См. также